Населені пункти в Чехії:

 Бернартиці (Бенешов)
 Бернартиці (Трутнов)
 Бернартиці (Єсенік)
 Бернартиці (Пісек)